Créac’h-ar-Vrenn steht für:
 Créac’h-ar-Vrenn (Plouescat), Ortschaft in der Gemeinde Plouescat, Département Finistère, Frankreich
 Dolmen von Créac’h-ar-Vrenn, Galeriegrab  östlich von Plouescat in der Bretagne
 Menhir von Coulnandré, auch Menhir von Créac’h Ar Vrenn genannt, östlich von Plouescat in der Bretagne